Willems – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Henri Willems – belgijski bobsleista
 Jetro Willems – holenderski piłkarz
 Ko Willems – holenderski kolarz torowy i szosowy
 Theo Willems – holenderski łucznik, olimpijczyk
 Victor Willems – belgijski szermierz